

Mexico mod Sydkorea

Gabon mod Schweiz

Mexico mod Gabon

Sydkorea mod Schweiz

Mexico mod Schweiz

Sydkorea mod Gabon

Kilder 

Mændenes turnering - Gruppe B